Napocodesmus är ett släkte av mångfotingar. Napocodesmus ingår i familjen Trichopolydesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Napocodesmus